Dywizje piechoty noszące numer 74:

Armii Francuskiej:
 74 Dywizja Piechoty (1914-1918)

Armii Brytyjskiej:
 74 Dywizja (1917-1919)

Armii Imperium Rosyjskiego 
 74 Dywizja Piechoty (1914-1918)

Armii Czerwonej:
 74 Tamańska Dywizja Strzelców (1921-1942)
 74 Kijewsko-Dunajska Dywizja Strzelców (1942-1946)
 74 Dolnego Dniepru Dywizja Strzelców Gwardii (od 1943)